Aszur-nirari – imię pięciu władców Asyrii:
 Aszur-nirari I (2 poł. XVI w. p.n.e.)
 Aszur-nirari II (1424–1418 p.n.e.)
 Aszur-nirari III (1202–1197 p.n.e.)
 Aszur-nirari IV (1018–1013 p.n.e.)
 Aszur-nirari V (754–745 p.n.e.)

Imiona semickie